Амлен () — прізвище французького походження. Відомі носії:
 Франсуа Амлен — канадський ковзаняр, олімпійський чемпіон
 Шарль Амлен — канадський ковзаняр, триразовий олімпійський чемпіон